Пейтон Рой Лист (; ) — американская актриса.

Биография 
Пейтон Рой Лист родилась 6 апреля 1998 года в штате Флорида, США. В 4 года вместе с семьёй переехала в Нью-Йорк. Живёт вместе с родителями мамой Сьюзен и папой Джоном, братом-близнецом Спенсером и младшим братом Фениксом.

Дебютировала в кино в 2002 году в возрасте 4 лет в сериале «Как вращается мир». В 2008 году снялась в фильме «27 свадеб». С 2011 по 2015 год снималась в сериале «Джесси», а с 2015 года — также в его спин-оффе. В 2015—2021 годах снималась в сериале «Летний лагерь». С 2019 года снимается в сериале «Кобра Кай».

Личная жизнь 
В 2017 году начала встречаться с актёром Кэмероном Монахэном. Пара рассталась в начале 2019 года.

Фильмография

Роли в музыкальных видеоклипах

Дискография

Номинации и награды

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Дети-модели США